Бул може да се односи на:

 Бул (Доња Рајна), насељено место у Француској, у департману Доња Рајна
 Бул (Дром), насељено место у Француској, у департману Дром
 Бул д'Амон, насељено место у Француској, у департману Источни Пиринеји
 Џорџ Бул

Види још
 Бул Ран